Als Weltmeisterschaft 1933 oder WM 1933 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1933 stattgefunden haben:

 Alpine Skiweltmeisterschaften 1933
 Billard
 Karambolage
 Freie-Partie-Weltmeisterschaft 1933 in Lille (Frankreich)
 Cadre 45/1-Weltmeisterschaft 1933 in New York (USA)
 Cadre 45/2-Weltmeisterschaft 1933 in Köln (Deutschland)
 Cadre 71/2-Weltmeisterschaft 1933 in Ostende (Belgien)
 Dreiband-Weltmeisterschaft 1933 in Kairo (Ägypten)
 Fünfkampf-Weltmeisterschaft 1933 in Vichy (Frankreich)
 Billard Artistique-Weltmeisterschaft 1933 in Lille (Frankreich)
 English Billiards
 World Championships 1933
 Snooker
 Snookerweltmeisterschaft 1933 in Chesterfield (England)
 Bob-Weltmeisterschaft 1933
 Eishockey-Weltmeisterschaft 1933
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1933
 Internationale Fechtmeisterschaften 1933
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1933
 Schachweltmeisterschaft der Frauen 1933
 Tischtennisweltmeisterschaft 1933
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1933
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1933

Sportveranstaltung 1933
Weltmeisterschaften nach Jahr